Bohaterowie – amerykański film z 1977 roku
 Bohaterowie – włoski film z 1994 roku
 Bohaterowie – hinduski film z 2008 roku
 Bohaterowie – operetka Oscara Strausa